Harvel (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Harvel – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Harvel (ang. Harvel Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery